Sezon ICE Hockey League jest rozgrywany na przełomie 2021 i 2022 roku jako 92. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Austrii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach bierze udział 14 zespołów z sześciu krajów, w tym osiem z Austrii.

Sezon zasadniczy 

Legenda:     = Awans do ćwierćfinału,     = Drużyny rywalizujące o awans do fazy play-off

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie w Austrii
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 w Austrii
2022 w Austrii